Чемпионат Румынии по футболу 2011/2012 — 94-й сезон главного футбольного первенства Румынии. Он начался 22 июля 2011 года и закончился 19 мая 2012 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт лиги
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

2011/2012
Румыния
Спорт в Румынии в 2011 году
Спорт в Румынии в 2012 году